Francja:
 Franken – miejscowość

Niemcy:
 Franken – dzielnica Sinzig
 Franken – dzielnica Weißenstadt
 Franken (pol. Frankonia) – kraina historyczna

Osoby:
 Al Franken – amerykański polityk
 Andrea Franken – niemiecka polityk
 Anne Franken – niemiecka polityk
 Hermann Franken – niemiecki przedsiębiorca
 Norbert Franken – niemiecki archeolog
 Rob Franken – holenderski organista
 Rose Franken – amerykańska autorka

Inne:
 Franken – (niem. Herzogtum Franken) – księstwo
 Franken – niemiecki tankowiec z okresu II wojny światowej

Zobacz też:
 Heilbronn-Franken
 Francken